Germany steht für:

 englischsprachiger Begriff für Deutschland, siehe Deutsch in anderen Sprachen
 Germany, deutscher Rapper, siehe Italo Reno & Germany
 Germany (Mondkrater), ein Mondkrater

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Germany (Indiana), im Clark County
 Germany (Pennsylvania), Township im Adams County
 Germany (Texas), im Houston County

Siehe auch:
 Made in Germany